Calderón je původem španělské jméno, jehož nositelem je více osob:

 Felipe Calderón Hinojosa, prezident Mexika
 Pedro Calderón de la Barca, španělský dramatik epochy Siglo de Oro
 Ramón Calderón, prezident klubu Real Madrid
 Alberto Calderón, nositel Wolfovy ceny za matematiku

Odvozené názvy
 Estadio Vicente Calderón – stadion v Madridu